

Грейт-Баррінгтон — місто, штат Массачусетс
 Грейт-Баррінгтон — переписна місцевість, штат Массачусетс